Annex Creek bezeichnet mehrere

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Annex Creek (Alaska)
 Annex Creek (Tennessee), im Grainger County